Oberpullendorf (district)
 Oberpullendorf (gemeente)